Соляна́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Соляна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Соляна вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці